The Woman Who Did Not Care – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Woman Who Did Not Care – cortometraggio del 1916 diretto da Frank Beal
The Woman Who Did Not Care – film del 1927 diretto da Phil Rosen